Крымский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация 

 Крымский сельсовет — в Верейском (1929—1954) и Одинцовском (1977—1994) районах Московской области
 Крымский сельсовет — упразднённое в 2008 году сельское поселение в составе Альшеевского района Башкортостана.

Крымский сельский совет:

Крым 
 Крымский сельский совет — административно-территориальная единица Сакского района Республики Крым до присоединения к России.

Украина 
 Крымский сельский совет — упразднённая административно-территориальная единица Новоайдарского района Луганской области.